

Ферв'ю — місто, штат Алабама
 Ферв'ю — місто, штат Канзас
 Ферв'ю — місто в окрузі Кентон, штат Кентуккі
 Ферв'ю — місто, штат Міссурі
 Ферв'ю — місто, штат Монтана
 Ферв'ю — місто в окрузі Берген, штат Нью-Джерсі
 Ферв'ю — місто в окрузі Юніон, штат Північна Кароліна
 Ферв'ю — місто, штат Оклахома
 Ферв'ю — місто, штат Орегон
 Ферв'ю — місто в окрузі Батлер, штат Пенсільванія
 Ферв'ю — місто, штат Південна Дакота
 Ферв'ю — місто, штат Теннессі
 Ферв'ю — місто, штат Техас
 Ферв'ю — місто, штат Юта
 Ферв'ю — місто, штат Західна Вірджинія
 Ферв'ю — селище, штат Іллінойс
 Ферв'ю — селище, штат Огайо
 Ферв'ю Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Ферв'ю Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія
 Ферв'ю Тауншип — селище, штат Пенсильванія
 Ферв'ю Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія
 Ферв'ю Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Ферв'ю — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Ферв'ю — переписна місцевість, штат Джорджія
 Ферв'ю — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Ферв'ю — переписна місцевість в окрузі Вашингтон, штат Меріленд
 Ферв'ю — переписна місцевість в окрузі Монмаут, штат Нью-Джерсі
 Ферв'ю — переписна місцевість в окрузі Дачесс, штат Нью-Йорк
 Ферв'ю — переписна місцевість в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк
 Ферв'ю — переписна місцевість в окрузі Банком, штат Північна Кароліна
 Ферв'ю — переписна місцевість в окрузі Ері, штат Пенсильванія
 Ферв'ю — переписна місцевість в окрузі Мекленбург, штат Вірджинія
 Ферв'ю — переписна місцевість, штат Вайомінг

Канада 
 Ферв'ю — місто у провінції Альберта

Див. також 
 Ферв'ю-Парк